Li Ling – chiński generał z czasów dynastii Han
 Li Ling – chińska kulomiotka
 Li Ling – chińska tyczkarka
 Li Ling – chińska płotkarka
 Li Ling – chińska żeglarka